Bouillet är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Bruce Bouillet (född 1962), amerikansk gitarrist 
 Jean Bouillet (1690–1777), fransk läkare
 Jean-Henri-Nicolas Bouillet (1729–1790), fransk läkare
 Marie-Nicolas Bouillet (1798–1865), fransk skriftställare och historiker

Franska efternamn